Schenderiwka (ukrainisch ; russisch /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine 

 Schenderiwka (Korsun-Schewtschenkiwskyj), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Korsun-Schewtschenkiwskyj
 Schenderiwka (Lypowez), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lypowez
 Schenderiwka (Tscherniwzi), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tscherniwzi